Talin je lahko:
Talin, glavno mesto Estonije,
Talin, mesto v Armeniji.